Пруденций (348 — после 405) — римский христианский поэт.
 Пруденций Труасский (ум. 861) — католический святой, епископ Труа (в 843—861 гг.).